LVT:
 Landing Vehicle Tracked — семейство амфибийных гусеничных десантных машин.
 Landing Vehicle Tank — американский проект 1960-х гг. по созданию плавающего танка морской пехоты.
 Luxury Vinyl Tiles — вид напольного покрытия из ПВХ.